Gazelle puede referirse a:
 Gazelle, una localidad del condado de Siskiyou en California.
 El Gazelle, un helicóptero ligero concebido en la segunda mitad de los años 60. 
Gazelle, fabricante de bicicletas neerlandés.
 Microsoft Gazelle, el nombre clave de un navegador web producido de .
 GAZelle, un modelo de furgoneta construido desde 1988 por la firma GAZ.
 Gazelle, una de las marcas de cerveza más populares de Senegal.

de:Gazelle